Market Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Market Square Historic District (Maine), ID-Nr. 80000214
 Market Square Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 71000088
 Market Square Historic District (Missouri), ID-Nr. 72001562